La rue Fernand-Léger à Evere.
 La rue Fernand-Léger à Paris.